

Fumetti 
 Charlie Brown – personaggio della serie a fumetti Peanuts

Persone 
 Charlie Brown – cestista statunitense
 Charlie Brown – giocatore di baseball statunitense
 Charlie Brown – pugile statunitense
 Charlie Brown (n. 1942) – giocatore di football americano statunitense
 Charlie Brown (n. 1945) – giocatore di football americano statunitense
 Charlie Brown (n. 1958) – giocatore di football americano statunitense
 Charlie Brown – giocatore di football australiano australiano
 Charlie Brown – giocatore di roque statunitense
 Charlie Brown – calciatore inglese
 Charlie Brown – calciatore scozzese
 Charlie Brown – cantante britannico
 Charlie Brown – disc jockey statunitense

Musica 
 Charlie Brown Jr. – gruppo musicale brasiliano
 Charlie Brown – singolo dei The Coasters del 1959
 Charlie Brown – singolo di Benito di Paula del 1975
 Charlie Brown – album di Benito di Paula del 1996
 Charlie Brown – singolo dei Coldplay del 2011

Pagine correlate 
 Charles Brown